Радојчићи могу бити:

 Радојчић, презиме

или

 Радојчићи (Маглај), насељено мјесто у општини Маглај, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Радојчићи (Травник), насељено мјесто у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ